Elephant es el título de...
 Elephant (álbum), una obra musical de The White Stripes.
 Elephant (película), el título en España de una película de Gus Van Sant.